Список операций Вооружённых сил Советского Союза, проведённых в ходе Великой Отечественной войны.

Согласно Большой советской энциклопедии, операция — это совокупность ударов, боёв, сражений, согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту, проводимых оперативными объединениями одного или нескольких видов вооружённых сил.

Во время Второй мировой войны советскими вооружёнными силами проводились наступательные и оборонительные операции, в зависимости от целей, количества привлекаемых войск и сил делящиеся на стратегические операции и фронтовые операции. Фронтовые операции могли входить в состав стратегических, но также могли являться самостоятельными. Деление операций на наступательные и оборонительные говорит только о том, кому принадлежала инициатива наступления на начало событий; понятно, что в ходе проведения операции наступление и оборона могли чередоваться.

Вопросы отнесения тех или иных операций к стратегическим и фронтовым в отечественной исторической науке были предметом разногласий между разными авторами. Так, в 1960-х годах говорилось о 40 стратегических операциях, в 1970-х — о 55, в начале 1980-х — о «более 50-ти». Фундаментальные труды «История Великой Отечественной войны» в 6 томах (М., 1960—1965) и «История Второй мировой войны 1939—1945» в 12 томах (М., 1973—1982) вообще не содержали ответов на эти вопросы. В связи с этим в 1985—1986 годах «Военно-исторический журнал» организовал на своих страницах дискуссию между военными историками и военачальниками о стратегических военных операциях (Военно-исторический журнал. — 1985. — № 10; 1986. — № 4, 5, 7), по итогам которой был выработан их поимённый перечень, уточнены сроки проведения ряда операций и участвующие в них войска. Впрочем, и тогда вопрос не был закрыт окончательно, потому что в издававшихся с 1993 года работах комиссии Г. Ф. Кривошеева по вопросам потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне перечень стратегических операций хоть и незначительно, но отличался от составленного по итогам этой дискуссии.

Названия операциям давались уже апостериори в зависимости от развития событий и результатов, достигнутых в ходе операции. Во время развития событий ряд операций в документах имели иные наименования. Иногда использовались кодовые наименования, некоторые из которых остались дополнительным наименованием операции (Операция «Искра», Операция «Багратион» и тому подобное). Ниже они представлены по годам проведения:

1941

Стратегические операции, начатые в 1941 году

Фронтовые операции, начатые в 1941 году и не входившие в состав стратегических

1942

Стратегические операции, начатые в 1942 году

Фронтовые операции, начатые в 1942 году и не входившие в состав стратегических

1943

Стратегические операции, начатые в 1943 году

Фронтовые операции, начатые в 1943 году и не входившие в состав стратегических

1944

Стратегические операции, начатые в 1944 году

Фронтовые операции, начатые в 1944 году и не входившие в состав стратегических

1945

Стратегические операции, начатые в 1945 году

Фронтовые операции, начатые в 1945 году и не входившие в состав стратегических

Непроведённые операции 
 «Юпитер» — операция должна была стать продолжением Второй Ржевско-сычёвской наступательной операции (операции «Марс»), но не была проведена из-за того, что операция «Марс» закончилась неудачей и не достигла своих целей.
 «Сатурн» — планировавшееся наступление Красной армии на внешнем фронте Сталинградского кольца. Вместо неё на том же направлении была проведена менее масштабная операция «Малый Сатурн» — Среднедонская операция.

См. также 
 Список формирований-участников Курской битвы
 Силы сторон в Демянской оборонительной операции
 Расстановка сил в операции Барбаросса
 Силы сторон в Любанской наступательной операции
 Силы сторон в Смоленском сражении 1941
 Силы сторон в Тихвинской оборонительной операции
 Силы сторон в Тихвинской стратегической наступательной операции
 Силы сторон в Ленинградской стратегической оборонительной операции
 Силы сторон в стратегической оборонительной операции в Заполярье и Карелии

Ссылки

Примечания 

Вооружённые силы СССР во время Великой Отечественной войны
Списки:Великая Отечественная война

Хронологические списки